Уајма има више значења:

 Општина Уајма (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Уајма (Уајма, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику